Songbird (software), een opensourcemediaspeler met ingebouwde browsermodule
 Songbird (Abigail), een nummer van Abigail
 Songbird (Eva Cassidy), een album van Eva Cassidy
 Songbird (Bernard Fanning), een nummer op het album Tea and Sympathy van Bernard Fanning
 Songbird (Fleetwood Mac), een single uit 1977 van de Brits-Amerikaanse band Fleetwood Mac
 Songbird (Kenny G), een instrumentaal nummer op het album Duotones van Kenny G
 Songbird (Oasis), een single van het Oasis-album Heathen Chemistry
 Songbird (album van Barbra Streisand), een album van Barbra Streisand uit 1978
 Songbird (nummer van Barbra Streisand), een nummer op bovenstaand album
 Song Bird, een muziekalbum van Deniece Williams uit 1977
 SongBird, een Nederlands platenlabel voor trance-muziek
 Songbird (2018), Britse film uit 2018
 Songbird (2020), Amerikaanse film uit 2020